Ara poate fi:

 Ara Pacis, altar dedicat păcii, văzută ca o zeiță romană
 Ara Șeptilici, scriitoare și ziaristă română
 Ara AG, companie producătoare de încălțăminte din Germania
 Ara Software Grup, companie de IT din România
 ARA, American Romanian Academy of Arts and Sciences